Разрабо́тчик — специалист, занимающийся процессом разработки в какой-либо области деятельности.

Типы 
 Инженер-разработчик - занимается разработкой схем, механизмов, аппаратуры, программного обеспечения, сайтов и способный реализовать любой проект от стадии замысла до её реализации техническими средствами.
 Разработчик программного обеспечения - целью разработчика ПО является создание программного обеспечения для автоматизации работы различных предприятий, обработки больших объёмов информации или решения каких-либо проблем, связанных с информационными технологиями.
 Веб-разработчик
 Геймдизайнер
 Разработчик видеоигр
 Разработчик в музыке

См. также 
 Капо-разработчик

Примечания 

Программисты
Инженерные специальности